Iraklia (eiland), een eiland in en deelgemeente van Naxos & Mikres Kyklades, departement Naxos, periferie Zuid-Egeïsche Eilanden, Griekenland
 Iraklia (gemeente), een gemeente in het departement Serres in de Griekse periferie Centraal-Macedonië
De rechtzaak omtrent de moord op Peter R. de Vries